Arroyo Pelado ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Pelado (Arroyo de Mendoza), Nebenfluss des Arroyo de Mendoza, Uruguay
 Arroyo Pelado (Arroyo Tres Cruces Grande), Nebenfluss des Arroyo Tres Cruces Grande, Uruguay